Claude Meisch ist der Name folgender Personen:

* Claude Meisch (Zoologe) (* 1949), luxemburgischer Zoologe
 Claude Meisch (Politiker) (* 1971), luxemburgischer Politiker